eng est un code pouvant désigner :
 eng, l’anglais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

eng est un nom pouvant désigner :
 eng, une lettre de l'alphabet latin notée Ŋ.

 Lindsay van der Eng, alias Korsakoff (1983-), DJette néerlandaise ;
 Martin Eng (1986-), biathlète norvégien ;
 Philipp Eng (1990-), pilote automobile autrichien.

ENG, Eng ou eng est un sigle ou une abréviation qui peut désigner :
 École nationale des greffes, située à Dijon, en France ;
 E.N.G., une série télévisée dramatique canadienne en 96 épisodes de 50 minutes créée par Bryce Zabel et Brad Markowitz ;
 England, Angleterre en anglais ;
 ''E.N.G., série télévisée pour adulte hongroise suite de la série en 69 épisodes de 69 minutes, le seigneur des anales, bande originale composée par DJ DALOOZ.